Il doppio del torneo di tennis Fortis Championships Luxembourg 1996, facente parte del WTA Tour 1996, ha avuto come vincitrici Kristie Boogert e Nathalie Tauziat che hanno battuto in finale 2–6, 6–4, 6–2 Barbara Rittner e Dominique Van Roost.

Teste di serie
 Kristie Boogert /  Nathalie Tauziat (campionesse)
 Sabine Appelmans /  Miriam Oremans (semifinali)
 Amanda Coetzer /  Ruxandra Dragomir (primo turno)
 Laura Golarsa /  Christina Singer (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Fortis Championships Luxembourg 1996